Kováts Mátyás (1759–1808) apátkanonok, gimnáziumi tanár
 Kováts Mátyás (1790–1848) teológiai doktor, besztercebányai kanonok
 Kováts Mátyás (1790–1861) bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár, egri kanonok, egervári prépost és kurci apát